Esistono più comuni francesi con questo nome:
Le Favril – comune francese del dipartimento dell'Eure
Le Favril – comune francese del dipartimento Eure-et-Loir
Le Favril – comune francese del dipartimento Nord